Het chemisch element boor (B), met een atoommassa van 10,811(7) u, bezit 2 stabiele isotopen: 10B en 11B, waarvan de laatste het meest abundant is (ongeveer 80%). De overige 12 radio-isotopen zijn zeer onstabiel en hebben een korte halveringstijd, waarbij 8B nog het langst in stand blijft, met een halfwaardetijd van circa 770 milliseconden. De kortstlevende isotoop van boor is 7B, met een halfwaardetijd van amper 350 × 10−24 s.

De isotopen met een massa lager dan 10 u vervallen naar minder zware elementen, zoals helium en beryllium. De zwaardere isotopen (vanaf 12B) vervallen naar koolstof.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element